Села:
 Черемошне — Вінницька область, Погребищенський район
 Черемошне — Вінницька область, Тиврівський район
 Черемошне — Волинська область, Ковельський район
 Черемошне — Житомирська область, Житомирський район